Keegan Messing (ur. 23 stycznia 1992 w Girdwood) – kanadyjsko-amerykański łyżwiarz figurowy, reprezentujący Kanadę, startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2018, 2022), wicemistrz czterech kontynentów (2023), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, dwukrotny mistrz Kanady (2022, 2023).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kanadyjscy łyżwiarze figurowi
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Urodzeni w 1992